Sex and the City – romanzo di Candace Bushnell
Sex and the City – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1998 al 2004
Sex and the City – film del 2008 basato sulla serie televisiva
Sex and the City 2 – film del 2010, seguito del film del 2008